Audehm ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Audehm (* 1967), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Sänger
 Gerd Audehm (* 1968), deutscher Radfahrer
 Hans-Jürgen Audehm (* 1940), deutscher Fachbuchautor und Politiker
 Thomas Audehm (* 1967), ehemaliger deutscher Fußballspieler